Вячеслав Васильевич Тебелев () — советский футболист, защитник.

Карьера 
Начинал играть в куйбышевской команде «Маяк». С 1964 года в команде мастеров «Крылья Советов». Впервые вышел на поле 31 июля 1968 года в гостевом матче против «Нефтчи» (Баку) (по данным газеты «Советский спорт» дебют состоялся на два года раньше — 2 мая 1966 в домашнем матче против московского «Торпедо»). В 1968 году участвовал в кубковой встрече с ашхабадским «Строителем». В 1968—1969 играл в куйбышевском «Металлурге». Из-за объединения в начале 1970 года «Крыльев Советов» и «Металлурга» Тебелев оказался в тольяттинском «Торпедо», в котором провел три сезона.

После окончания карьеры игрока работал в Тольятти детским футбольным тренером.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Металлург» Куйбышев
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Лада-Тольятти»